Trabalho voluntário — atividade que é realizada sem objetivos pecuniários
Voluntária (Igrejinha) — localidade da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, Brasil

Desambiguação